Janovsky ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Janovsky (* 1944), deutscher Politiker
 Jaroslav Janovský (1850–1907), österreichischer Chemiker 
Philipp Janovsky (* 1970), deutscher Basketballspieler 
 Thomas Janovsky (* 1954), deutscher Staatsanwalt
 Vitězslav Janovský (1847–1925), österreichischer Dermatologe

Siehe auch:
 Janowsky
 Janowski
 Yanofsky